Шафранович — фамилия.

Известные носители:
 Шафранович, Александр (род. 1983) — капитан сборной Израиля по волейболу.
 Шафранович, Яцек (род. 1983) — польский писатель, поэт и журналист.